Winking ist der Familienname von:

 Adelheid Winking-Nikolay (* 1944), deutsche Biologin und Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Bernhard Winking (* 1934), deutscher Architekt, Stadtplaner und Hochschullehrer